Григорий Евдокимович Щетинин (1922—1988) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Командир орудия 1658-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (12-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 37-я армия, Степной фронт), сержант.

Биография 
Родился 13 января 1922 года в селе Усть-Иша ныне Красногорского района Алтайского края, в семье крестьянина. Русский. Окончил 5 классов. Работал трактористом в колхозе.

В Красной Армии с июля 1941 года. В действующей армии — с августа 1941 года.

Отличился при форсировании Днепра в районе села Днепровокаменка (Верхнеднепровский район Днепропетровской области) в октябре 1943 года. 10 октября 1943 года он со своим орудием под огнём противника в числе первых переправился через реку. 14 октября, отражая контратаку противника, расчёт подбил 3 танка. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года.

Член ВКП(б) с 1944 года. В 1945 году окончил Подольское артиллерийское училище. С 1946 года младший лейтенант Щетинин — в запасе.

В 1950 году окончил краевую партийную школу в Барнауле. До 1954 года работал в органах госбезопасности Казахской ССР.

Жил в Ленинграде с 1975 года. Умер 23 октября 1988 года.

Награды 
Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года. Также награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями.

Память 
Имя Щетинина Г. Е. увековечено на Мемориале Славы в Барнауле. Он включен в энциклопедию Алтайского края.

Примечания

Ссылки 
 
 Щетинин, Григорий Евдокимович.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)